Allingham kan syfta på

Helen Allingham, brittisk målare och illustratör.
Henry Allingham, brittisk militär, under en period världens äldsta levande man.
Margery Allingham, brittisk författare.
William Allingham, irländsk författare.